Niemcy:
 Britz – dzielnica Berlina
 Britz – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Britz – zajezdnia tramwajowa w Berlinie

Osoby:

 Axel Britz – niemiecki pisarz
 Bernhard Britz – szwedzki kolarz
 Greg Britz – amerykański hokeista

Inne
 Britz – film Petera Kosminsky’ego
 Britz – pałac w Berlinie
 Britz-Süd – stacja metra w Berlinie
 Britz – wielki zespół mieszkaniowy w Berlinie

Zobacz też:
 Pritz